Die DPRK Women’s Premier League 2018/19 war die 18. Spielzeit der Nordkoreanischen Fußballliga der Frauen gewesen. Die Saison begann im Dezember 2018 und endete vorzeitig Anfang Juni 2019.

Austragung 
Über die Austragung der Spiele ist nichts bekannt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 DPRK-Spielergebnisse (Facebook)
 Tabelle der DPRKWL 2018/19 (eng.)
 Spielzeit 2019 auf RSSF.com

Fußballsaison 2018/19